Pontesi – abitanti di Borgo del Ponte
Pontesi – abitanti di Pont Canavese
Pontesi – abitanti di Ponte (Italia)
Pontesi – abitanti di Ponte San Lorenzo
Pontesi – abitanti di Ponti (Italia)